De IATA identificatiecode van luchthaven Palma de Mallorca
 Peat Marwick International, voormalig accountantskantoor (1911-1987), een der voorlopers van KPMG
 Philip Morris International, een internationale tabaksproducent
 Positieve materiaalidentificatie, niet-destructief materiaalonderzoek om vast te stellen of een partij uit uniform materiaal bestaat
 Post-morteminterval, de tijd die verstreken is sinds de dood van een persoon
 Purchasing Managers Index, inkoopmanagersindex, een graadmeter voor de economische bedrijvigheid
 Post Merger Integratie of Post Merger Integration (ENG)
 Project Management Institute